báró Révay Simon (1820–1880) főispán
gróf Révay Simon (1865–1928) a főrendiház örökös tagja